HKO steht für:
 Halk Kurtuluş Ordusu („Volksbefreiungsarmee“), linksextreme paramilitärische Organisation in der Türkei, siehe Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist
 Hannes Koch (Journalist), taz-Autorenkürzel
 Hessische Landkreisordnung
 Hong Kong Observatory, meteorologisch-geophysikalisches Amt von Hongkong

Abkürzung